Segerstads kyrka kan syfta på:

 Segerstads kyrka, Värmland, en kyrkobyggnad i Segerstad i Värmland
 Segerstads kyrka, Västergötland, en kyrkobyggnad som tillhör Hornborga församling i Skara stift
 Segerstads kyrka, Öland, en kyrka i Sydölands församling i Växjö stift